El nombre de Basílica de San Juan es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como Basílicas en honor a algún santo llamado Juan.

Advocación

Basílicas

en Alemania 
Basilika St. Johann
 Basílica de San Juan, en Berlín (:w:de).
 Basílica de San Juan, en Sarrebruck (:w:de).

en Canadá 
Basilica of St. John the Baptist
 Basílica de San Juan Bautista, en San Juan de Terranova (:w:en).

en Colombia 
 Basílica de San Juan Bautista, en Bucaramanga.

en España 
 Basílica de San Juan Bautista, en Baños de Cerrato.
 Basílica de San Juan Bautista, en Oyarzun.
 Basílica de San Juan Bautista, en Telde.
 Basílica de San Juan de Ávila, en Montilla.

en Filipinas 
 Basílica de San Juan Bautista, en Quiapo.

en Francia 
Basilique Saint-Jean
 Basílica de San Juan, en Besançon.

en Hungría 
Szent János Bazilika
 Basílica de San Juan, en Sárospatak (:w:de).

en Italia 
Basilica di San Giovanni in Laterano
 Basílica de San Juan de Letrán, en Roma.
Basilica dei Santi Giovanni Battista
 Basílica de San Giovanni Battista dei Fiorentini, en Roma.
 Basílica de San Juan Bautista, en Brindisi (:w:it).
 Basílica de San Juan Bautista, en Busto Arsizio (:w:it).
 Basílica de San Juan Bautista, en Monza (:w:it).
 Basílica de San Juan Bautista, en Pavia (:w:it).
 Basílica de San Juan "San Giovanni Maggiore", en Nápoles (:w:it).
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo
 Basílica de San Juan y San Pablo, en Roma.
 Basílica de San Juan y San Pablo, en Venecia.
Basilica dei Santi Giovanni Evangelista
 Basílica de San Juan Evangelista, en Castelseprio (:w:it).
Basilica dei Santi Giovanni Bosco
 Basílica de San Juan Bosco, en Roma (:w:it).

en Turquía 
 Basílica de San Juan, en Éfeso.